И́горь Андре́евич Е́гиков (12 августа 1936, Баку — 23 марта 2015, Москва) — советский и российский композитор.

Биография 
Родился 12 августа 1936 в Баку.

В 1954 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт (ныне Академия) им. Гнесиных как пианист (класс проф. Е.Ф.Гнесиной) и в 1959 г. как композитор (класс проф. А.И.Хачатуряна). До 1975 г. писал музыку для кино (самая известная работа — музыкальный фильм «Много шума из ничего», Мосфильм, реж. С. Самсонов), для муз.театра (мюзиклы «Бременские музыканты», «Снежная королева»), телевидения, радио, мультипликационного кино, а также камерные инструментальные, хоровые и вокальные сочинения, много музыки для детей). В 1975 г. произошло событие, изменившее дальнейшую судьбу композитора: он встретил Ирину Воронцову - певицу, обладающими уникальными вокальными данными. С тех пор композитор посвятил себя музыке, связанной со словом, русской поэзией XIX-XX веков. Вокальный цикл «Песнь откровения» на стихи Кароля Войтылы получил отклик Папы Римского Иоанна Павла II, который прислал композитору благодарственное письмо и свою личную медаль. Игорь Егиков и Ирина Воронцова - постоянные участники фестиваля «Московская осень» и других престижных музыкальных форумов. Композитор является также прекрасным аранжировщиком, оркеструющим на разные составы симфонических, эстрадных оркестров и ансамблей.

Награждён Орденом Дружбы за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность (Указ Президента Российской Федерации № 536 от 9 мая 2005 года).

Ушёл из жизни 23 марта 2015 в Москве.

Личная жизнь 

 Супруга — Ирина Воронцова, актриса и певица, в 1975 году окончила Государственный университет циркового и эстрадного искусства.

Фильмография

Композитор 
 
 1972 — Золотая сорока (фильм-спектакль)
 1973 — Много шума из ничего
 1976 — Апельсин
 1976 — Муха-цокотуха
 1984 — Подарок для слона
 1985 — Клад
 1987 — Белая цапля
 1990 — Новое платье короля
 1991 — Что там под маской?

Дискография 

 Игорь Егиков и Ирина Воронцова — Двое и Песня
 Игорь Егиков и Ирина Воронцова — Ниоткуда с любовью: вокальные циклы на стихи Ф. Петрарки, О. Мандельштама, В. Давтяна, И. Бродского

Синглы 

 В Минуты Музыки

 Вежливые Песенки / Колыбельные Песни

Песни 

 Песня Дюдюки Барбидокской (стихи Владимира Антонова, исполняет Раиса Мухаметшина)
 «Никогда не стой на месте» (стихи Владимира Антонова, исполняют Ирина Воронцова, Клара Румянова и Рогволд Суховерко)
 «Вкусней пломбира — это клад» (стихи Юрия Кушака, исполняет Ирина Воронцова, бэк-вокалист — Игорь Егиков)

Примечания

Ссылки 

 http://xn--b1aanbebkbbpfqcbebcaoyded7a1etm.xn--p1ai/biography/egikov.htm 
 https://www.discogs.com/artist/1854331-%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
 https://meloman.ru/concert/igor-egikov-strasti-po-zhivago-19-02-2010/
 
 

Родившиеся 12 августа
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся в Баку
Родившиеся в СССР
Умершие 23 марта
Умершие в 2015 году
Умершие в Москве
Композиторы СССР
Композиторы России
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Кинокомпозиторы СССР
Кинокомпозиторы XX века
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)